Balans kan syfta på:

 Balans (tidskrift) – en tidskrift om näringslivsfrågor.
 Riksförbundet Balans – föreningar som verkar lokalt för patienter och anhöriga kring depressionssjukdomar
 Balans (monolog) – en monolog skriven av P.C. Jersild

Se även
 Balansräkning
 Balanssinne
 Ingående balans
 Jämvikt
 Utgående balans